K2-300, EPIC 206032309 — одиночная звезда в созвездии Водолея на расстоянии приблизительно 529 световых лет (около 162 парсеков) от Солнца.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
K2-300 — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 0,221 солнечной. Эффективная температура — около 3550 К.

Планетная система 
В 2019 году командой астрономов, работающих с фотометрическими данными в рамках проекта Kepler K2, было объявлено об открытии планеты.

Примечания 

Планетные системы